L'anis est le nom de plusieurs végétaux aromatiques :
 l'anis vert, une plante herbacée originaire du bassin méditerranéen, prisée pour ses graines aromatiques que l’on retrouve souvent dans : 
 différentes boissons anisées comme le pastis ou l'anisette,
 des friandises comme les anis de Flavigny 
 l'anis étoilé, aussi appelé badiane. C’est le fruit du badianier, un arbre tropical d’Asie du Sud-Est dont on tire une huile essentielle intensément parfumée et riche en anéthol. 
 l'anis hysope, une autre plante ;
 l'anis des Vosges, appelé aussi carvi.
 On parle aussi d’anis pour décrire un goût caractéristique (les bonbons à l’anis par exemple) que l’on peut extraire d’autres plantes que la badiane ou l’anis vert, également riches en anéthol (l’anéthol est la molécule d’anis). Il y a par exemple le fenouil aromatique, la plante d’absinthe, l’aneth ou même le basilic…
 L’anis peut évoquer une boisson anisée, aromatisée à partir d’anis étoilé, d’anis vert ou de fenouil et titrant au moins à 35° d’alcool (pastis, absinthe, ouzo...). 
 Anis (en ) est un prénom d'origine arabe, signifiant « le bon compagnon». Il est notamment porté par :
 Anis (Anis Kachohi), un chanteur français ;
 Anis Lounifi, un judoka tunisien ;
 Anis Ayari, un footballeur tunisien ;
 Anis Harzallah, un architecte tunisien ;
 Anis Ferchichi, un rappeur allemand d'origine tunisienne connu sous le pseudonyme Bushido ;
 Anis est un ancien nom de la ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire), en latin Anicium (à ne pas confondre avec Ruessium, ancienne cité des Vellaves, aujourd'hui Saint-Paulien).

Notes et références 

Homonymie de prénom